Feist kan syfta på::

Leslie Feist (1976-), en kanadensisk singer-songwriter som framträder under namnet Feist
Raymond E. Feist (1945-), en amerikansk fantasyförfattare
Wolfgang Feist (1954-), en tysk byggnadsfysiker